Personen
 Alejandra Theus (1981-), Belgisch-Colombiaanse actrice
 Anthony Theus (1968-), Nederlands wielrenner
 Arno Theus (1911-1999), Zwitsers econoom, bestuurder en politicus
 Peter Theus (1842-1903), Zwitsers klokkensmelter
 Woody Sonship Theus (1952-2011), Amerikaans drummer
Plaatsen
 Théus, plaats in Frankrijk

Achternaam